Il Campionato sudamericano di calcio a 5 Under-20 2014 (ufficialmente Sudamericano de Futsal Sub-20 2014) è la 6ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 15 dicembre 2014 per finire il 21 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campione
Campione del Sud America 2014

BRASILE(6º titolo)

Collegamenti esterni

2014